Hennequin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Hennequin de Bruges (), peintre flamand ;
 Aymar Hennequin (1543-1596), prélat français ;
 Augustin Louis Hennequin d'Ecquevilly (1717-1794), militaire français ;
 Armand François Hennequin d'Ecquevilly (1747-1830), militaire et homme politique français ;
 Joseph Hennequin (1748-1837), homme politique français, député et maire de Gannat ;
 Philippe-Auguste Hennequin (1762-1833), peintre et dessinateur français ;
  Jean-François Hennequin (1772-1846), homme politique belge ;
 Pierre Hennequin (1772-1849), pédagogue français ;
 Jean-François Hennequin (1774-1832), général français ;
 Joseph-François-Gabriel Hennequin (1775-1842), écrivain français ;
 Antoine Hennequin (1786-1840), homme politique français ;
 Victor Hennequin (1816-1854), homme politique français ;
 Gustave Hennequin (1834-1918), peintre et sculpteur ; 
 Alfred Hennequin ((1842-1887), dramaturge belge ;
 Émile Hennequin (1859-1888), écrivain français ;
 Maurice Hennequin (1863-1926), dramaturge belgo-français ; 
 Georges Hennequin (1867-1940), architecte français ;
 Émile Hennequin (1887-1977), organisateur de la rafle du Vélodrome d'Hiver en 1942 ;
 Georges Hennequin (1893-1969), son fils, architecte français ;
 Jean-Baptiste Hennequin (1935-), meurtrier français ;
 Denis Hennequin (1958-), chef d'entreprise français ;
 Jean-Louis Hennequin (1960-), musicien français.

Autres 
 Chasse Hennequin

Patronyme français